Dendrobates duellmani - gatunek płaza z rodziny drzewołazów.

Charakterystyka 
Plecy czarne z trzema pomarańczowymi pasami. Nogi też są czarne w niebieskie wzory. Brzuch czarny.

Rozmiary 
Samce 15-17 mm, samice 16-18 mm.

Występowanie 
Występuje w Peru.

Przypisy 

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1999 roku